Вулканодон (, буквально — вулканический зуб) — род раннеюрских динозавров из инфраотряда зауропод. Окаменелости были обнаружены в Зимбабве.

Описание 
Вулканодон обладал небольшими размерами, в длину он составлял 6,5 метров, а в высоту был чуть больше человека, около 1,9 метра. Вес его был около 750 килограммов. Обладал длинными (относительно размеров тела) шеей и хвостом.

Он был представителем травоядных ящеров, основным рационом которых были листья, трава и другая растительность, которую он заглатывал, так как зубы не были приспособлены для пережёвывания. Обитал вулканодон на территории современной Южной Африки (Зимбабве), около 208—201 млн лет назад (ранняя юра).

Открытие 
Вулканодона описал палеонтолог Майкл Раат из Университета Витватерсранда в 1972 году. Сначала вулканодон был отнесён к группе всеядных прозауропод, из-за формы зуба, найденного в раскопках. Позже было установлено, что данный зуб принадлежал другому ящеру, который возможно обгладывал тушу вулканодона, после чего Майкл Раат исправил свою же ошибку в описании. Ошибку он совершил из-за отсутствия головы и шеи.

Систематика 
 Sauropoda
      `--+--+--Antetonitrus
           |    `--Lessemsaurus 
           `--+--Chinshakiangosaurus
                |--Gongxianosaurus
                |--Isanosaurus
                |--Kotasaurus
                `--+--?Vulcanodontidae
                     |      |--Tazoudasaurus
                     |      `--Vulcanodon
                     `--+--Spinophorosaurus
                          `-->Eusauropoda

Примечания

Литература 
 Все о динозаврах. СЗКЭО 2008. ISBN 978-5-9603-0089-6.
 Стив Паркер. Торжество Динозавров. Лик Пресс 1998. ISBN 5-7839-0035-4.

Завроподы
Динозавры юрского периода
Динозавры Африки